Sotoriva ima više značenja:
 Sotoriva (Bergamo)
 Sotoriva (Trevizo)
 Sotoriva (Udine)
 Sotoriva (Vičenca)